Собор Олександра Невського — православний собор в Іжевську;
 Собор Олександра Невського — православний собор в Новосибірську;
 Собор Олександра Невського — православний собор в Ялті;
 Собор Олександра Невського — православний собор в Сімферополі;
 Храм-пам'ятник Олександра Невського — православний собор у Софії, Болгарія;
 Собор Олександра Невського (Таллінн) — православний собор у Таллінні, Естонія;
 Кафедральний собор святого благовірного князя Олександра Невського — православний собор у Кам'янці-Подільському;
 Олександро-Невський собор (Мелітополь) — православний собор у Мелітополі;
 Свято-Олександро-Невський кафедральний собор – православний собор у місті Слов‘янськ.
 Олександро-Невський собор (Ростов-на-Дону) — православний собор у Ростові-на-Дону (зруйнований);
 Собор Олександра Невського (Махачкала) — православний собор у Махачкалі (зруйнований);

Див. також 
 '''Олександро-Невський собор

Православні храми Олександра Невського